David Thompson is de naam van verschillende personen:
 David Thompson (ontdekkingsreiziger), Brits-Canadees ontdekkingsreiziger (1770-1857)
 David Thompson (basketballer), Amerikaans basketballer (geb. 1954)
 David Thompson (voetballer), Brits voetballer (geb. 1977)
 David Thompson (politicus), Barbadiaans premier (2008-2010)